Meixi bezeichnet:

 Meixi (美溪区), Stadtbezirk der Stadt Yichun in der chinesischen Provinz Heilongjiang

 Meixi (Anji) (梅溪镇), Großgemeinde im Kreis Anji in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Meixi (Meixian) (梅西镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Meixian von Meizhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Meixi (Minqing) (梅溪镇), Großgemeinde im Kreis Minqing in der chinesischen Provinz Fujian
 Meixi (Qiyang) (梅溪镇), Großgemeinde im Kreis Qiyang in der chinesischen Provinz Hunan

 Meixi (Yi) (美溪乡), Gemeinde im Kreis Yi in der chinesischen Provinz Anhui
 Meixi (Yueyanglou) (梅溪乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yueyanglou von Yueyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Meixi (Ziyuan) (梅溪乡), Gemeinde im Kreis Ziyuan im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi

 Meixi (Meixi) (美溪街道), Straßenviertel des gleichnamigen Stadtbezirks in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Meixi (Wolong) (梅溪街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Wolong von Nanyang in der chinesischen Provinz Henan

 Meixi (Yazhou) (梅西村), Dorf im Stadtbezirk Yazhou von Sanya in der chinesischen Provinz Hainan